

Залесиці-Кольонія — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Залесиці-Кольонія — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства